Други зонски турнир у шаху за зону ФИДЕ СССР, одржан је у Виљнусу од 5- 29 августа 1975. год. Већ други пут како Појединачно првенство у шаху СССР, уједно није и зонски турнир. На турниру је учествовало 16 шахиста. Прво место је подедило четворица шахиста Борис Гуљко, Витали Цешковски, Јури Балашов и Владимир Савон, те је нанадно организован турнир ове четворице шахиста за прво место. На додатном турниру победу је извојевао Витали Цешковски.

Турнирска табела 

Average Elo: 2529 <=> Cat: 12 gm = 9.00 m = 6.00

Додатни меч

Референце 

Светски шампионат у шаху
Зонски турнир у шаху
Шаховски турнири
Шах у Совјетском Савезу
Шах у 1975.